Stuart Graham (coureur), Brits voormalig motorcoureur
Stuart Graham (acteur), Iers acteur